Aichegg ist der Name folgender Orte:

 Aichegg (Gemeinde Bad Schwanberg), Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Aichegg (Gemeinde Stallhofen), Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Stallhofen, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Eichegg